Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simone Bolelli che ha battuto in finale Alejandro Falla 4-6, 7-68, 6-1.

Teste di serie 

 Stefan Koubek (semifinali)
 Michael Berrer (semifinali)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Simone Bolelli (Campione)

 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Evgenij Korolëv (quarti di finale)
 Robin Haase (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2007